schwaches Verb steht für:

 schwaches Verb, eine von drei Verbalklassen in den germanischen Sprachen
 umgangssprachlich fälschlich für ein regelmäßiges Verb

Siehe auch:
 starkes Verb (eigene Art der Beugung)
 Schwach (Begriffsklärung)